La rue de Thionville est une voie nommée d'après Thionville, ville française de la Moselle. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie (ou apparentée : place de Thionville, route de Thionville, etc.), principalement en Moselle. Certaines rues sont nommées d'après Antoine Merlin de Thionville.

France

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Rue de Thionville, Hannappes
 Rue de Thionville, Sedan

 Marne :
 Rue de Thionville, Reims

Franche-Comté 
 Haute-Saône :
 Rue de Thionville, Héricourt

Haute-Normandie 
 Seine-Maritime :
 Rue de Thionville, Le Havre

Île-de-France 
 Essonne :
 Route de Thionville, Pussay

 Hauts-de-Seine :
 Rue Merlin-de-Thionville, Suresnes

 Paris :
 Rue de Thionville, Paris
 Passage de Thionville, Paris

 Seine-et-Marne :
 Rue de Thionville, Cuisy

 Val-de-Marne :
 Rue de Thionville, Le Perreux-sur-Marne

 Yvelines :
 Route de Thionville, Houdan
 Rue de Thionville, Mantes-la-Jolie

Languedoc-Roussillon 
 Aude :
 Rue Merlin-de-Thionville, Coursan

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Thionville, Audun-le-Roman
 Rue de Thionville, Dombasle-sur-Meurthe
 Rue de Thionville, Longwy
 Rue de Thionville, Mont-Saint-Martin
 Rue de Thionville, Murville
 Rue de Thionville, Nancy
 Rue de Thionville, Pont-à-Mousson

 Moselle :
 Rue de Thionville, Angevillers
 Rue de Thionville, Ay-sur-Moselle
 Route de Thionville, Bertrange
 Rue de Thionville, Bouzonville
 Route de Thionville, Breistroff-la-Grande
 Route de Thionville, Cattenom
 Route de Thionville, Chémery-les-Deux
 Rue de Thionville, Creutzwald
 Route de Thionville, Dalstein
 Route de Thionville, Ennery
 Place de Thionville, Fameck
 Rue de Thionville, Fameck
 Route de Thionville, Freistroff
 Rue de Thionville, Freistroff
 Route de Thionville, Guénange
 Route de Thionville, Hayange
 Rue de Thionville, Hayange
 Route de Thionville, Hettange-Grande
 Route de Thionville, Illange
 Route Thionville, Illange
 Rue de Thionville, Kédange-sur-Canner
 Rue de Thionville, Kœnigsmacker
 Route de Thionville, Maizières-lès-Metz
 Route de Thionville, Metz
 Rue de Thionville, Rémeling
 Route de Thionville, Rettel
 Rue de Thionville, Richemont
 Route de Thionville, Rodemack
 Route de Thionville, Sierck-les-Bains
 Route de Thionville, Terville
 Route de Thionville, Thionville
 Rue de Thionville, Tressange
 Route de Thionville, Uckange
 Rue de Thionville, Uckange
 Rue de Thionville, Vitry-sur-Orne
 Avenue de Thionville, Woippy
 Route de Thionville, Woippy
 Route de Thionville, Yutz

Midi-Pyrénées 
 Haute-Garonne :
 Rue Thionville, Toulouse

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Thionville, Croix
 Rue de Thionville, Douai
 Rue de Thionville, Lille

 Pas-de-Calais :
 Rue de Thionville, Calais
 Rue de Thionville, Harnes
 Rue de Thionville, Noyelles-sous-Lens

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue de Thionville, Nantes
 Place de Thionville, Orvault

 Maine-et-Loire :
 Rue de Thionville, Cholet

 Mayenne :
 Rue de Thionville, Château-Gontier

Picardie 
 Somme :
 Rue de Thionville, Domart-en-Ponthieu

Thionville Rue
Thionville